Лас Кахитас има више значења:

 Лас Кахитас, Лос Пуентес (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Кахитас (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Кахитас (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику